Miejscowości w USA:
 White Oak – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery
 White Oak – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Tunica
 White Oak – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bladen
 White Oak – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 White Oak – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Craig
 White Oak – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 White Oak – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Gregg
Gminy w USA:
 White Oak (ang. White Oak Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleveland
 White Oak (ang. White Oak Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 White Oak (ang. White Oak Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 White Oak (ang. White Oak Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 White Oak (ang. White Oak Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
 White Oak (ang. White Oak Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Warren
 White Oak (ang. White Oak Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham
 White Oak (ang. White Oak Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Hubbard
 White Oak (ang. White Oak Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 White Oak (ang. White Oak Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 White Oak (ang. White Oak Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bladen
 White Oak (ang. White Oak Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Carteret
 White Oak (ang. White Oak Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Haywood
 White Oak (ang. White Oak Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Onslow
 White Oak (ang. White Oak Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Polk
 White Oak (ang. White Oak Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake